Toto je seznam postav, které v různých zemích dávají dárky v období Vánoc nebo zimy.

Charakteristika seznamu 
Historie mytických nebo folklorních postav přinášejících dárky, které se objevují v zimě, často v období Vánoc nebo kolem nich, je složitá. V   průběhu času se nositel dárku i datum jeho příchodu měnil v mnoha zemích. Místní zvyky byly totiž ovlivněny zvyky v jiných zemích. Mnozí nositelé dárků mají základ v náboženské tradici, ale nošení a rozdávání dárků je nyní často nenáboženským zvykem. V mnoha zemích, které nemají žádnou nebo jen malou tradici slavení Vánoc jako náboženského svátku, existují světské postavy. Některé postavy jsou zcela místní a některé byly záměrně a nověji vymyšleny.

Hlavními původními směry, z nichž všechny mají kořeny v Evropě, jsou
 překrývající se zimní a náboženské tradice Starého muže (Svatý Mikuláš, Santa Claus, Otec Vánoc, svatý Basil, Děda Mráz),
 tradice dítěte Krista(Jezulátka) prosazovaná Martinem Lutherem (Christkind, Ježíšek, Dítě Boží)
 tradice Tří Králů.

Ne všichni nositelé dárků byli nebo jsou zaměřeni specificky na Štědrý den nebo na Boží hod vánoční: dalšími běžnými zvyky jsou  6. prosinec (Mikuláš), 1. leden, Nový rok (sv. Basil, světský svátek) a 6. leden, Tři Králové (Zjevení Páně).

Mezinárodní popularita postavy Santa Clause proměnila starší tradice v mnoha zemích.

Vzhledem k tomu, že nosiči dárků na celém světě se překrývají ve jménu, atributech, datu příchodu a náboženské či světské identitě, může tento seznam zahrnovat i zimní nosiče dárků, kteří nejsou specificky spojováni s Vánocemi. Seznam by však neměl zahrnovat mytické nebo folklorní postavy, které dárky nepřinášejí, jako je například Otec Čas.

Odkazy

Související články 

 Vánoční tradice
 Santa Claus

Reference

Externí odkazy 

 

Vánoční mytologické postavy